Analco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Evangelista Analco (ort), Oaxaca, 
 San Antonio Analco, ort, Oaxaca, San Felipe Usila, 
 Analco, Chignautla, 
 Analco, Huehuetlán el Grande, 
 Analco, Ahuacatlán, 
 Analco, Quimixtlán, 
 Analco, Jalisco, Teocaltiche, 
 Analco, Tlatlauquitepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar